Fredrik av Sachsen-Altenburg kan syfta på:

* Fredrik av Sachsen-Altenburg (1763–1834), hertig av Sachsen-Hildburghausen och Sachsen-Altenburg
 Fredrik av Sachsen-Altenburg (1599–1625), titulärhertig av Sachsen-Altenburg
 Fredrik av Sachsen-Altenburg (1801–1870), prins av Sachsen-Altenburg